Шолак — село, Конаєвська міська адміністрація, Алматинська область, Казахстан
 Шолак — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер, Франція